Liste der Kulturdenkmäler in Hirschhorn steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Hirschhorn (Neckar), Landkreis Bergstraße, Hessen
 Liste der Kulturdenkmäler in Hirschhorn/Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz